David Wotherspoon (1990) – calciatore scozzese naturalizzato canadese
 David Wotherspoon (1849-1906) – calciatore scozzese